Pier Luigi Carafa – cardinale italiano (1581-1655)
Pier Luigi Carafa – cardinale italiano (1677-1755)